Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 1988, které se konaly v Soulu v Jižní Koreji od 17. září 1988 do 2. říjen 1988. Těchto her se zúčastnilo 8465 sportovců ze 159 zemí ve 263 disciplínách ve 27 sportech.

Počet medailí 
Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 1988 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Reference 

Letní olympijské hry 1988
1988